Szara Płyta (Dolina Kobylańska) – skała wspinaczkowa w Dolinie Kobylańskiej
 Szara Płyta (Zegarowe Skały) – skała wspinaczkowa w Zegarowych Skałach koło Smolenia